Hans Breymann ist der Name folgender Personen:

* Hans Breymann (Architekt) (1850–1903), deutscher Architekt und Baubeamter
 Hans Breymann (Jurist) (1873–1958), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Genealoge